Селемон Барега (, род. 20 января 2000 года) — эфиопский легкоатлет, специализируется в беге на средние дистанции. Чемпион Олимпийских игр 2020 года на дистанции 10 000 метров.

Биография 
В 2016 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 20-ти лет завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров с результатом 13.21,21.

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне, он стал пятым, показав результат 13.35,34

30 сентября 2019 года Селемон Барега в Дохе стал вице-чемпионом мира в беге на 5000 метров, показав результат 12.59,70.

Персональные результаты

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Эфиопии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года